A competição de simples masculino na classe 4 do tênis de mesa nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012 foi disputada entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro no Complexo ExCel, em Londres.

Cabeças de chave
Os atletas cabeças de chave não disputam a primeira fase e avançam direto à fase eliminatória:

<ol start="1">
  (Medalhista de ouro)

<ol start="2">
  (Medalhista de prata)

Resultados

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Fase eliminatória
{{8TeamBracket-Tennis5-with third
| RD1=Quartas de final
| RD2=Semifinais
| RD3=Final
| 3rd=Disputa pelo bronze
| team-width=200
| score-width=15

| RD1-seed1= 1
| RD1-team1={{flagIPCathlete2|Kim Young-Gun|KOR|Verão de 2012}}
| RD1-score1-1=11| RD1-score1-2=11| RD1-score1-3=11| RD1-score1-4=
| RD1-score1-5=
| RD1-seed2=E  
| RD1-team2=
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=5
| RD1-score2-3=2
| RD1-score2-4=
| RD1-score2-5=

| RD1-seed3=F  
| RD1-team3=
| RD1-score5-1=7
| RD1-score5-2=11| RD1-score5-3=11| RD1-score5-4=11| RD1-score5-5=
| RD1-seed6=D  
| RD1-team6=
| RD1-score6-1=11| RD1-score6-2=4
| RD1-score6-3=6
| RD1-score6-4=7
| RD1-score6-5=

| RD1-seed7=C  
| RD1-team7=
| RD1-score7-1=11| RD1-score7-2=11| RD1-score7-3=3
| RD1-score7-4=4
| RD1-score7-5=11
| RD1-seed8= 2
| RD1-team8=
| RD2-score1-1=11| RD2-score1-2=13| RD2-score1-3=6
| RD2-score1-4=11| RD2-score1-5=
| RD2-seed2= F 
| RD2-team2=
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=11
| RD2-score2-3=11| RD2-score2-4=7
| RD2-score2-5=

| RD2-seed3=A  
| RD2-team3=
| RD2-score3-1=8
| RD2-score3-2=12
| RD2-score3-3=11| RD2-score3-4=9
| RD2-score3-5=
| RD2-seed4= 2
| RD2-team4=
| RD3-score1-1=14| RD3-score1-2=11| RD3-score1-3=12
| RD3-score1-4=11| RD3-score1-5=
| RD3-seed2= 2
| RD3-team2=
| RD3-score2-1=12
| RD3-score2-2=9
| RD3-score2-3=14'''
| RD3-score2-4=9
| RD3-score2-5=

| 3rd-seed1= F 
| 3rd-team1=

Ligações externas
 

Eventos do tênis de mesa nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012